Ули́тина — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Улитина, Антонина Илларионовна (Зуева; 1925—2015) — Герой Социалистического Труда.
 Улитина, Любовь Васильевна (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.
 Улитина, Матрёна Ивановна (в замужестве Фатеева; 1918—2015) — Герой Социалистического Труда.
 Улитина, Нина Ивановна (1918—1980) — советский музейный работник и краевед.

Топоним:

 Улитина — деревня в Эстонии.